Luton kan syfta på:

 Luton – en stad i Bedfordshire, England.
 Borough of Luton – ett distrikt i Bedfordshire, England
 Luton, East Devon – en ort i Broadhembury, East Devon, Devon, England
 Luton, Kent – en ort i Medway, Kent, England
 Luton, Teignbridge – en ort i Bishopsteignton, Teignbridge, Devon, England